Panschin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikititsch Panschin (1863–1904), russischer Eisschnell- und -kunstläufer
 Michail Panschin (* 1983), russisch-kasachischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Panshin